Kostelů zasvěcených některé ze svatých Alžbět je vícero:

Česko 
 Kostel svaté Alžběty (Bílina) (zbořený v letech 1941-1942)
 Kostel sv. Alžběty (Čáslav)
 Kostel svaté Alžběty (Opava)
 Kostel svaté Alžběty (Protivín)
 Kostel svaté Alžběty (Třeboň)
 Kostel svaté Alžběty (Věžky)
 Kostel svaté Alžběty (Vnorovy)
 Kostel svaté Alžběty (Znojmo)
 Kostel svaté Alžběty (Kateřiny, zaniklý, Znojmo)
 Kostel svaté Alžběty Durynské (Kbely)
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Cvikov)
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Prosečné)
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Teplice)

Svět 
 Katedrála svaté Alžběty (Košice, zasvěcený Alžbětě Durynské)
 Kostel svaté Alžběty (Marburg) (zasvěcený Alžbětě Durynské)
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Paříž)
 Kostel svaté Alžběty (Vídeň)

Externí odkazy